Орбе́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Орбек. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14478.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2344 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 1294 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 910 были экономически активными, 384 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 910 активных жителей работали 742 человека (407 мужчин и 335 женщин), безработных было 168 (60 мужчин и 108 женщин). Среди 384 неактивных 92 человека были учениками или студентами, 135 — пенсионерами, 157 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Орбек  

Коммуны департамента Кальвадос